Данная статья представляет собой список всех матчей, которые провела национальная женская сборная Украины по хоккею с шайбой с момента создания начиная с выступления в ноябре 1992 года в матчах группы B Чемпионата Европы в Риге (). В список включены как официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации хоккея с момента вступления в эту организацию 6 мая 1992 года, так и прочие.

По состоянию на 01 июня 2020 года

Всего женская сборная Украины провела 25 матчей на уровне первых национальных сборных, из которых она ​​победила в 7 играх и проиграла 18 поединков, разница голов 36 : 118

В рамках чемпионатов Европы и чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) женская сборная Украины в провела 20 матчей, из которых она победила в 7 играх и проиграла 13 поединков, разница голов 33 : 67, в том числе:
 В рамках чемпионатов Европы всех уровней (включая квалификационные игры) — 11 матчей: 3 победы и 8 поражений; разница голов 9:37
 В рамках чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) — 9 матчей: 4 победы и 5 поражений; разница голов 24:30

Примечания

См.также 
 Список матчей сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей юниорской сборной Украины по хоккею с шайбой

Ссылки 
 Федерация хоккея Украины
 Украина на официальном сайте ИИХФ 
 Женская сборная Украины (ЧМ) на сайте Elite Prospects 
 Женская сборная Украины по хоккею с шайбой на сайте nationalteamsoficehockey.com 
 Все матчи женской сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте whockey.com 
 Женский хоккей Украины

Сборная Украины по хоккею с шайбой